Haithem Abid ist der Name folgender Personen:
* Haithem Abid (Fußballspieler) (* 1965), tunesischer Fußballspieler
 Haithem Abid (Tennisspieler) (* 1985), tunesischer Tennisspieler